Haene ist der Familienname folgender Personen:

 Aloysius Haene (1910–1999), Schweizer römisch-katholischer Bischof von Gwelo in Simbabwe
 François D’Haene (* 1985), französischer Berg- und Ultramarathonläufer

Siehe auch:
 Häne
 Hahne
 Hane
 D’Haene